Di seguito una lista di asteroidi dal numero 399001 al 400000 con data di scoperta e scopritore.

399001-399100 

|-
|399001 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399002 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399003 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399004 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399005 - 
|  
|  
| WISE
|-
|399006 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399007 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399008 - 
|  
|  
| WISE
|-
|399009 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399010 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399011 - 
|  
|  
| ODAS
|-
|399012 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399013 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399014 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399015 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399016 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399017 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399018 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399019 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399020 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399021 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399022 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399023 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399024 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399025 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399026 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399027 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399028 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399029 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399030 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399031 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399032 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399033 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399034 - 
|  
|  
| WISE
|-
|399035 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399036 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399037 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399038 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399039 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399040 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399041 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399042 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399043 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399044 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399045 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399046 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399047 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399048 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399049 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399050 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399051 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399052 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399053 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399054 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399055 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399056 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399057 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399058 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399059 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399060 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399061 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399062 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399063 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399064 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399065 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399066 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399067 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399068 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399069 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399070 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399071 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399072 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399073 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399074 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399075 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399076 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399077 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399078 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399079 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399080 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399081 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399082 - 
|  
|  
| PMO NEO Survey Program
|-
|399083 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399084 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399085 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399086 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399087 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399088 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399089 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399090 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399091 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399092 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399093 - 
|  
|  
| WISE
|-
|399094 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399095 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399096 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399097 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399098 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399099 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399100 - 
|  
|  
| Spacewatch
|}

399101-399200 

|-
|399101 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399102 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399103 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399104 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399105 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399106 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399107 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399108 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399109 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399110 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399111 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399112 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399113 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399114 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399115 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399116 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399117 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399118 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399119 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399120 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399121 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399122 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399123 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399124 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399125 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399126 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399127 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399128 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399129 - 
|  
|  
| WISE
|-
|399130 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399131 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399132 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399133 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399134 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399135 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399136 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399137 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399138 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399139 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399140 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399141 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399142 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399143 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399144 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399145 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399146 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399147 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399148 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399149 - 
|  
|  
| WISE
|-
|399150 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399151 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399152 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399153 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399154 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399155 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399156 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399157 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399158 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399159 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399160 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399161 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399162 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|399163 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399164 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399165 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399166 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399167 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399168 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399169 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399170 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399171 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399172 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399173 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399174 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399175 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399176 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399177 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399178 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399179 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399180 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399181 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399182 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399183 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399184 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399185 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399186 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399187 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399188 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399189 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399190 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399191 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399192 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399193 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399194 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399195 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399196 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399197 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399198 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399199 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399200 - 
|  
|  
| Spacewatch
|}

399201-399300 

|-
|399201 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399202 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399203 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399204 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399205 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399206 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399207 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399208 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399209 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399210 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399211 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399212 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399213 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399214 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399215 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399216 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399217 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399218 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399219 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399220 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399221 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399222 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399223 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399224 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399225 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399226 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399227 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399228 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399229 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399230 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399231 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399232 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399233 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399234 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399235 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399236 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399237 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399238 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399239 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399240 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399241 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399242 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399243 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399244 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399245 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399246 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399247 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399248 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399249 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399250 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399251 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399252 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399253 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399254 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399255 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399256 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399257 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399258 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399259 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399260 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399261 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399262 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399263 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399264 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399265 - 
|  
|  
| WISE
|-
|399266 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399267 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399268 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399269 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399270 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399271 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399272 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399273 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399274 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399275 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399276 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399277 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399278 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399279 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399280 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399281 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399282 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399283 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399284 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399285 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399286 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399287 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399288 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399289 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399290 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399291 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399292 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399293 - 
|  
|  
| WISE
|-
|399294 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399295 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399296 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399297 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399298 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399299 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399300 - 
|  
|  
| Spacewatch
|}

399301-399400 

|-
|399301 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399302 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399303 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399304 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399305 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399306 - 
| 5400 T-3 
|  
| van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|399307 - 
|  
|  
| Helin, E. F.
|-
|399308 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399309 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399310 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399311 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399312 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399313 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399314 - 
|  
|  
| Nakamura, A.
|-
|399315 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399316 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399317 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399318 - 
|  
|  
| Sugie, A.
|-
|399319 - 
|  
|  
| Kobayashi, T.
|-
|399320 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399321 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399322 - 
|  
|  
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|399323 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399324 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399325 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399326 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399327 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399328 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399329 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399330 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399331 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399332 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399333 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399334 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399335 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399336 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399337 - 
|  
|  
| Korlevic, K.
|-
|399338 - 
|  
|  
| Buie, M. W.
|-
|399339 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399340 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399341 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399342 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399343 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399344 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399345 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399346 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399347 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399348 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399349 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399350 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399351 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399352 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399353 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399354 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399355 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399356 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399357 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399358 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399359 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399360 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399361 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399362 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399363 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399364 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399365 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399366 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399367 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399368 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399369 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399370 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399371 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399372 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399373 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399374 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399375 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399376 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399377 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399378 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399379 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399380 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399381 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399382 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399383 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399384 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399385 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399386 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399387 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399388 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399389 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399390 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399391 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399392 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399393 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399394 - 
|  
|  
| Ball, L.
|-
|399395 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399396 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399397 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399398 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399399 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399400 - 
|  
|  
| NEAT
|}

399401-399500 

|-
|399401 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399402 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399403 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399404 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399405 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399406 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399407 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399408 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399409 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399410 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399411 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399412 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|399413 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399414 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399415 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399416 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399417 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399418 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399419 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399420 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399421 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399422 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399423 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399424 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399425 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399426 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399427 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399428 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399429 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399430 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399431 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399432 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399433 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399434 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399435 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399436 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399437 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399438 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399439 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399440 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|399441 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399442 - 
|  
|  
| ADAS
|-
|399443 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399444 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|399445 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399446 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399447 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399448 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399449 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399450 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399451 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399452 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399453 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399454 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399455 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399456 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399457 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399458 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399459 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399460 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399461 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399462 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399463 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399464 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399465 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399466 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399467 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399468 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399469 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399470 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399471 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399472 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399473 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399474 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399475 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399476 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399477 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399478 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399479 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399480 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399481 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399482 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399483 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399484 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399485 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399486 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399487 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399488 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399489 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399490 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399491 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399492 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399493 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399494 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399495 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399496 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399497 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399498 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399499 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399500 - 
|  
|  
| LINEAR
|}

399501-399600 

|-
|399501 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|399502 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|399503 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399504 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399505 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399506 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399507 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399508 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399509 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399510 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399511 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399512 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399513 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399514 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399515 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399516 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399517 - 
|  
|  
| Hoenig, S. F.
|-
|399518 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399519 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399520 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399521 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399522 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399523 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399524 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399525 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399526 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399527 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399528 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399529 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399530 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399531 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399532 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399533 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399534 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399535 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399536 - 
|  
|  
| Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
|399537 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399538 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399539 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399540 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399541 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399542 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399543 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399544 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399545 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399546 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399547 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399548 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399549 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399550 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399551 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399552 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399553 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399554 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399555 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399556 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399557 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399558 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399559 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399560 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399561 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399562 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399563 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399564 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399565 Dévényanna
|  
|  
| Piszkesteto
|-
|399566 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399567 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399568 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399569 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399570 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399571 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399572 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399573 - 
|  
|  
| Comba, P. G.
|-
|399574 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399575 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399576 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399577 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399578 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399579 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399580 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399581 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399582 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399583 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399584 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|399585 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399586 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399587 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399588 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399589 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399590 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399591 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399592 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399593 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399594 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399595 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399596 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399597 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399598 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|399599 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|399600 - 
|  
|  
| Spacewatch
|}

399601-399700 

|-
|399601 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399602 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399603 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399604 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399605 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399606 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399607 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399608 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399609 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399610 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399611 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399612 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399613 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399614 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399615 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399616 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399617 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399618 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399619 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399620 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399621 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399622 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399623 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399624 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399625 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399626 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399627 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399628 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399629 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399630 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399631 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|399632 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399633 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399634 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399635 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399636 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399637 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399638 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399639 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|399640 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|399641 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399642 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|399643 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399644 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399645 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399646 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399647 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399648 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399649 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399650 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399651 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399652 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399653 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399654 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399655 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399656 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399657 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399658 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399659 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399660 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399661 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399662 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399663 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399664 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399665 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399666 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399667 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399668 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399669 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399670 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399671 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399672 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399673 Kadenyuk 
|  
|  
| Andrushivka
|-
|399674 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399675 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|399676 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399677 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399678 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399679 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399680 - 
|  
|  
| Apache Point
|-
|399681 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399682 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399683 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399684 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399685 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399686 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399687 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399688 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399689 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399690 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399691 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399692 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399693 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399694 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399695 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399696 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399697 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399698 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399699 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399700 - 
|  
|  
| Spacewatch
|}

399701-399800 

|-
|399701 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399702 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399703 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399704 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399705 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399706 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399707 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399708 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399709 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399710 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399711 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399712 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399713 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399714 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399715 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399716 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399717 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399718 - 
|  
|  
| Birtwhistle, P.
|-
|399719 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399720 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399721 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399722 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399723 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399724 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399725 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399726 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399727 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399728 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399729 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399730 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399731 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399732 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399733 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399734 - 
|  
|  
| Lowe, A.
|-
|399735 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399736 - 
|  
|  
| Tucker, R. A.
|-
|399737 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399738 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399739 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399740 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399741 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399742 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399743 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399744 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399745 Ouchaou 
|  
|  
| Ory, M.
|-
|399746 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399747 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399748 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399749 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399750 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399751 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399752 - 
|  
|  
| Buie, M. W.
|-
|399753 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399754 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399755 - 
|  
|  
| Veillet, C.
|-
|399756 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|399757 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399758 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|399759 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399760 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399761 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399762 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399763 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399764 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399765 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399766 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399767 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399768 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399769 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399770 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399771 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399772 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399773 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399774 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399775 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399776 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399777 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399778 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399779 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399780 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399781 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399782 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399783 - 
|  
|  
| Broughton, J.
|-
|399784 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399785 - 
|  
|  
| McNaught, R. H.
|-
|399786 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399787 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399788 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399789 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|399790 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399791 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399792 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399793 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399794 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399795 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399796 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399797 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399798 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399799 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399800 - 
|  
|  
| CSS
|}

399801-399900 

|-
|399801 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399802 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399803 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399804 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399805 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399806 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399807 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399808 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399809 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399810 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399811 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399812 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399813 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399814 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399815 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399816 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399817 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399818 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399819 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|399820 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399821 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399822 - 
|  
|  
| Becker, A. C.
|-
|399823 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399824 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399825 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399826 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399827 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399828 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399829 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399830 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399831 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399832 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399833 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399834 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399835 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399836 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399837 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|399838 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399839 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399840 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399841 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399842 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399843 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399844 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399845 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399846 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399847 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399848 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399849 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399850 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399851 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399852 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399853 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399854 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399855 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399856 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399857 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399858 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399859 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399860 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399861 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399862 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399863 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399864 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399865 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399866 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399867 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399868 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399869 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399870 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399871 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399872 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399873 - 
|  
|  
| Becker, A. C.
|-
|399874 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399875 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399876 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399877 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|399878 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399879 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399880 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399881 - 
|  
|  
| Becker, A. C.
|-
|399882 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399883 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399884 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399885 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399886 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399887 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399888 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399889 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399890 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399891 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399892 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399893 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399894 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399895 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399896 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399897 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399898 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399899 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399900 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|}

399901-400000 

|-
|399901 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399902 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399903 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399904 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399905 - 
|  
|  
| Lowe, A.
|-
|399906 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399907 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399908 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399909 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399910 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399911 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399912 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399913 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399914 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399915 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399916 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399917 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399918 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399919 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399920 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399921 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399922 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399923 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399924 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399925 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399926 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399927 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399928 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399929 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399930 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399931 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399932 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399933 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399934 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399935 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399936 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399937 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399938 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399939 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399940 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399941 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399942 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399943 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399944 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|399945 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399946 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399947 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399948 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399949 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399950 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399951 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399952 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399953 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399954 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399955 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399956 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399957 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399958 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399959 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399960 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399961 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399962 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399963 - 
|  
|  
| CSS
|-
|399964 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399965 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399966 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399967 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399968 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399969 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399970 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399971 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399972 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399973 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399974 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399975 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399976 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399977 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399978 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399979 Lewseaman 
|  
|  
| CSS
|-
|399980 - 
|  
|  
| Bickel, W.
|-
|399981 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399982 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399983 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399984 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399985 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399986 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399987 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399988 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399989 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399990 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399991 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399992 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399993 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399994 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399995 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|399996 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399997 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399998 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|399999 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|400000 - 
|  
|  
| Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0399001